Navajoceratops — рід цератопсових динозаврів, що існував у пізній крейді близько 75 млн років тому. Рештки зібрані 2002 року на території Нью-Мексико, США. Описано один вид —  Navajoceratops sullivani.

Navajoceratops був представником Chasmosaurinae. Разом із Terminocavus є проміжними формами між Pentaceratops і Anchiceratops. Риси Terminocavus більш прогресивні.

Примітки 

Цератопси
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Північної Америки
Вимерлі тварини, описані 2020